

События

Римское царство 
 Царь: Ромул.
 735 (ошибочно 17 год Факея) — Ахаз стал соправителем своего отца, царя Иудеи Иоафама.
 Победа Тиглатпаласара III над войсками Сардури II и его союзников. Осада Тушпы.
 735 или позднее — Умер или погиб урартский царь Сардури II, ему наследовал сын Руса I.
 Войска чжоуского вана защищали Шэнь.
 Умер князь Вэй Чжуан-гун, у его жён не было сыновей, и ему наследовал сын младшей сестры чэньской княжны, усыновлённый циской княжной Вань (Хуань-гун, эра правления 734—719).

См. также

Примечания